FZA steht für:

 Freizügigkeitsabkommen, ein am 21. Juni 1999 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union unterzeichnetes Abkommen
 Fernmeldezeugamt, eine Einrichtung der ehemaligen Deutschen Bundespost
 Freizeitausgleich, eine Vergütungsform von Überstunden
 Funkzellenabfrage, eine heimliche Ermittlungsmaßnahme zum Zweck der Strafverfolgung
 Powiat Żarski in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung